Маленко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Маленко, Александар (род. 1979) — северомакедонский пловец.
 Маленко, Владислав Валерьевич (род. 1971) — поэт, автор широко известных басен, стихотворений и песен к спектаклям и фильмам.
 Маленко, Наталья Фёдоровна (род. 1959) — крымский политик, глава администрации Симферополя с 2018 по 2019 год.
 Маленко, Дин (род. 1960) — псевдоним американского рестлера Дина Саймона.

См. также 
 Маленков (значения)